Óscar Romero puede referirse a:
 Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, arzobispo de San Salvador (15 de agosto de 1917-24 de marzo de 1980), mártir y santo católico salvadoreño.
 Óscar David Romero Villamayor (n.4 de julio de 1992), futbolista paraguayo.
 Oscar Alberto Romero (n.12 de agosto de 1967), político argentino.
 Oscar David Romero Fernández (n.7 de junio de 1993), futbolista colombiano.
 Óscar Rubén Fernández Romero (n.28 de septiembre de 1974), entrenador de fútbol español.